Jméno a příjmení Kim Min-čong se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Kim Min-čong (1988) — jihokorejská judistka
Kim Min-čong (2000) — jihokorejský judista